Ныгдинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Аларском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Ныгда.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 819 человек, в том числе 418 мужчин и 401 женщина.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области